Шаба́нов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шабанов Алі Шабанович (1989) — білоруський борець вільного стилю дагестанського походження.
 Шабанов Андрій Валерійович (1976) — український телеведучий.
 Шабанов Андрій Васильович (1976) — російський футболіст.
 Шабанов Артем Михайлович (1992) — український футболіст.
 Шабанов Сергій Рудольфович (1974) — білоруський хокеїст, воротар.

Шабанова 
 Шабанова Ірина Миколаївна (1938) — російський науковець-фізик.
 Шабанова Тетяна Андріївна — директор Костянтинівського районного НВО «Гімназія — Мала академія наук» № 1 «Таврія» Мелітопольської районної ради, заслужений вчитель України
 Шабанова Тетяна Данилівна (1967) — українська піаністка класичного та джазового напрямів, педагог, композитор, музикознавець.

Примітки 

Російські прізвища